Horváth Pál (Budapest, 1927. február 17. – Budapest, 1987. augusztus 26.) magyar színész.

Életpályája 
Budapesten született, 1927. február 17-én. Pályáját 1949-ben a Miskolci Nemzeti Színházban kezdte. 
Miskolci színházi éveiről mesélte:

1954-től egy évadot a Madách Színházban töltött. 1955-től  játszott a Fővárosi Operettszínházban, 1957 és 1966 között a József Attila Színház művésze volt. 1958-ban az Irodalmi Színpadon is fellépett. 1967-től a Pannónia Filmstúdió szinkrontársulatának tagja volt. Számos filmben, tévéjátékban szerepelt, főleg karakter- és epizódszerepek megformálójaként. Szinkronszínészként is a foglalkoztatott művészek közé tartozott, jellegzetes hangját, szép orgánumát gyakran használták a szinkronstúdiókban, rádióban.

Fontosabb színházi szerepei

Filmes és televíziós szerepei

Játékfilmek 
 Föltámadott a tenger (1953)
 Fűre lépni szabad (1960)
 Mit csinált felséged 3-tól 5-ig? (1964)
 141 perc a befejezetlen mondatból (1974)
 Budapesti mesék (1976)
 Kentaurok (1979)
 Macskafogó (1986) – Tizedes (hang)

Tévéfilmek, televíziós sorozatok

Szinkronszerepei

Filmek

Sorozatok

Rajzfilmek

Rajzfilmsorozatok

Jegyzetek

Források 
 
 Horváth Pál a Gyertyaláng.hu-n

További információk 
 
 

1927-ben született személyek
1987-ben elhunyt személyek
Magyar színészek
Magyar szinkronszínészek